Dahlgren Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dahlgren Township (Illinois)
 Dahlgren Township (Minnesota)